Натуральне число 1660
 1660 рік до нашої ери
 1660 рік нашої ери